Пьер-Фели́кс Гваттари́ (, ; 30 апреля 1930, Вильнёв-ле-Саблон, департамент Уаза, Франция — 29 августа 1992, Кур-Шеверни, Франция) — французский психоаналитик, философ и политический активист, один из основоположников антипсихиатрии, написавший совместно с философом Жилем Делёзом знаменитый трактат «Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения» (1972). Делёз и Гваттари ввели в философский лексикон термины «ризома», «шизоанализ», «тело без органов».

Биография 
Гваттари вырос в рабочем пригороде к северо-западу от Парижа. Он учился у известного психоаналитика Жака Лакана, а затем до самой своей смерти, наступившей в результате сердечного приступа, работал под началом ученика Лакана  в . Профессионально занимаясь психотерапией, Гваттари стал резким критиком психоанализа как идеологии, встроенной в систему полицейского государства. Взамен разработал (в соавторстве с Делёзом) концепцию шизоанализа, в значительной мере направленного на преодоление психоанализа и критику капитализма в его связи с шизофренией.

Принимал активное участие в леворадикальном революционном движении (по словам самого Гваттари, «в двадцать пять лет я был вполне счастлив, будучи одновременно троцкистом, анархистом, фрейдистом, последователем Лакана и плюс к тому ещё и марксистом»). Уже в раннем возрасте вступил в молодёжную организацию Международной коммунистической партии, секции троцкистского Четвёртого интернационала, и во главе добровольной рабочей бригады отправился в Югославию помогать в строительстве корпусов Загребского университета.

В 1953 году совместно с Жаном Ури открыл в  (департамент Луар и Шер на западе Франции) клинику «La Borde» — эталон и основной центр распространения аналитической «институциональной психотерапии», противостоявшей институту традиционной психиатрической больницы. С 1955 по 1965 год был автором статей и редактором антиколониальной троцкистской газеты «La Voie Communiste» («Коммунистический путь»), в 1965 году основал организацию «Левая оппозиция». В 1967 году был соучредителем Организации солидарности и помощи революции в Латинской Америке. Также состоял в «Центре инициатив по созданию нового пространства свободы», в движениях солидарности с народами Вьетнама и Алжира, в организации дружбы Франции и КНР. Участвовал в протестах «Красного мая» 1968 года (был среди инициаторов оккупации Высшей нормальной школы и театра «Одеон», предпринимал усилия по объединению студенческих и рабочих активистов), после которых и встретился с Жилем Делёзом.

В 1970-х, проводя много времени в Италии, сблизился с местными автономистами. Резко выступая против бюрократизации и формализации как в политике, так и в науке, он находил идеи развития революционной спонтанности и творческого потенциала масс в опыте В. И. Ленина и Антонио Грамши. В 1978 году Гваттари нелегально проник на палестинскую территорию с целью организации палестино-израильских переговоров.

Хотя лучше всего известны труды Гваттари, написанные в соавторстве с Делёзом, он оставил и большое количество собственных монографий — «Психоанализ и трансверсальность» (1972), «Молекулярная революция» (1977), «Машинное бессознательное» (1978), «Шизоаналитические картографии» (1989), «Три экологии» (1989). Зачастую имя Гваттари не упоминается в обсуждениях совместных работ, и читатели говорят об авторе в единственном числе — «он», «Делёз». Такое избирательное упоминание, находящее себя даже у, казалось бы, серьёзных исследователей, причастных к критическому мышлению, обнаруживает фамилиализм сегодняшнего дня, факт которого ставит под вопрос оптику читающих.

Библиография на русском языке 
 Гваттари Ф., Делёз Ж. Что такое философия? = Qu’est-ce que la philosophie? / Пер. с фр. С. Н. Зенкина. — : Ин-т эксперим. социологии; : Алетейя, 1998.
 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина, науч. ред. В. Кузнецов. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. — 672 с.
 Делёз Ж., Гваттари Ф. Кафка: за малую литературу / Пер. с франц. Я. И. Свирского — М., Институт общегуманитарных исследований, 2015. 112 с.
 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и послесл. Я. И. Свирского, науч. ред. В. Ю. Кузнецов. — Екатеринбург: У-Фактория; : Астрель, 2010. — 895 с.

Примечания

Литература 
 Дьяков А. В. Феликс Гваттари: Шизоанализ и производство субъективности. — Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2006. — 246 с.

Ссылки 
 13 неожиданных фактов о Делёзе и Гваттари. Часть первая, вторая, третья

Персоналии:Антипсихиатрия
Психоаналитики Франции
Философы Франции
Философы XX века
Постмодернизм
Постструктуралисты
Коммунисты Франции
Троцкисты Франции
Анархисты Франции
Участники майских протестов 1968 года (Франция)
Политические философы
Преподаватели Парижского университета
Похороненные на кладбище Пер-Лашез